

Persone
 Arnar Bergmann Gunnlaugsson (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese, di ruolo attaccante
 Arnfinn Bergmann (1928-2011) – saltatore con gli sci norvegese
 Bjarki Bergmann Gunnlaugsson (1973) – ex calciatore islandese, di ruolo centrocampista
 Björn Bergmann Sigurðarson (1991) – calciatore islandese, di ruolo attaccante
 Fernand Bergmann (1904–...) – cestista svizzero
 Gretel Bergmann, all'anagrafe Margaret Bergmann (1914-2017) – atleta tedesca, specialista di salto in alto e getto del peso
 Mette Bergmann (1962) – ex discobola norvegese 
 Monika Bergmann (1978) – ex sciatrice alpina tedesca
 Peter Bergmann (1915-2002) – fisico tedesco naturalizzato statunitense
 Sabine Bergmann-Pohl (1946) – medico e politica tedesca
 Thomas Bergmann (1989) – calciatore austriaco, di ruolo difensore

Personaggi immaginari
 Nina Bergmann, nome da nubile o Nina Petersen – protagonista della soap opera tedesca La strada per la felicità

Altro 
 Bergmann MP 18 – mitra tedesco della prima guerra mondiale
 Offensiva Bergmann – primo scontro fra truppe russe ed ottomane nella Campagna del Caucaso del 1914
 Regola di Bergmann – regola ecogeografica di zoologia

Pagine correlate
 Bergman